

Geografia
 Claver – municipalità di Quarta classe delle Filippine, situata nella Provincia di Surigao del Norte

Persone
 Peter Claver Cullen (1941) – doppiatore canadese
 Pietro Claver (1581-1654) – religioso spagnolo
 Roger Claver Djapone Assalé (1993) – calciatore ivoriano
 Víctor Claver (1988) – cestista spagnolo

Pagine correlate
 Claveria
 Claverie